Die Citi Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. Juli bis 4. August 2019 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open und in Los Cabos die Abierto Mexicano de Tenis Mifel gespielt, die anders als die Citi Open, die zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten, zur niedriger dotierten Kategorie ATP Tour 250 zählten. In Washington fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2019 statt.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Alexander Zverev und im Doppel Jamie Murray und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.895.290 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.046.340 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikanten im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Washington, D.C.